CHY est un code qui peut faire référence à :
 Province de Choiseul, dans les îles Salomon, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 langue Cheyenne, selon le code des langues.

Code